Choron är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexandre-Étienne Choron (1772–1834), fransk musiker 
 Alexandre Étienne Choron (1837–1924), fransk kock

Franska efternamn